Меньшеколо́дезьский сельсове́т — сельское поселение в составе Долгоруковского района Липецкой области.

Административный центр — село Меньшой Колодезь.

География 
Меньшеколодезский сельсовет находится в южной окраине Долгоруковского района, в 8 км от села Долгоруково. На севере граничит с Долгоруковским, на северо-востоке с Жерновским, на востоке с Верхнеломовецким сельскими поселениями Долгоруковского района, на юге с Висло-Полянским и Тульским сельскими поселениями Тербунского района.

По территории поселения протекают реки: Лух (Ерик), Изубриевка, а также мелкие ручьи.

На севере поселения крупная запруда.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава поселения Алехин Анатолий Сергеевич. Телефон администрации (47468)2-42-77.

Культура и образование 
Поселенческий центр культуры и досуга — сельский клуб, а также библиотека находятся в селе Меньшой Колодезь.

Действует Меньшколодезская средняя школа.

Общественные учреждения 
Отделения почтовой связи в селе Меньшой Колодезь и деревне Елизаветовка. Отделение сберегательного банка.

Медицина 
Функционируют фельдшерско-акушерские пункты в селе Меньшой Колодезь и деревне Большой Колодезь.

Сельское хозяйство 
Крупнейшим производителем продукции животноводства и растениеводства в поселении является ООО «Колос».

Транспорт 
Поселение связано с районным центром асфальтированной автодорогой. Пассажирское сообщение осуществляется автобусом, курсирующим по маршруту Долгоруково — Елизаветовка.

Через поселение (близ посёлка Суры) проходит железная дорога линии Елец — Касторная (ЮВЖД).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Долгоруковского района Липецкой области «www.dolgorukovo.org»

Муниципальные образования Долгоруковского района
Сельские поселения Липецкой области